Хьютон () — английская фамилия. Известные носители:
 Хьютон, Крис (род. 1958) — английский футболист.
 Хьютон, Стефани (род. 1988) — английская футболистка.